Fredrik Petersen henviser til følgende personer:

 Fredrik Petersen (teolog) (1839–1903) – norsk teolog
 Fríðrikur Petersen (1853–1917) – færøsk præst og politiker
 Fredrik Petersen (håndboldspiller) (født 1983) – svensk håndboldspiller